

Onomastica
 Mariamne – nome greco da cui discende l'italiano Marianna

Opere
 Mariamne – tragedia di Voltaire del 1723
 Mariamne – tragedia di Augustin Nadal del 1725

Persone
 Mariamne o Mariamne I o Mariamne Asmonea – seconda moglie di Erode il Grande
 Mariamne o Mariamne II – terza moglie di Erode il Grande
 Mariamne o Mariamne III – figlia di Aristobulo IV
 Mariamne – figlia di Erode Agrippa I
 Mariamne – moglie di Erode di Calcide